Die Saison 2006/07 der Oberliga Nord war die 51. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg mit neun Punkten Vorsprung auf den BV Cloppenburg.

Der einzige sportliche Absteiger war der SV Ramlingen/Ehlershausen. Der VfR Neumünster, SV Arminia Hannover und VfL 93 Hamburg erhielten keine Lizenz für die folgende Spielzeit und stiegen ebenso ab. Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel musste in die Verbandsliga zwangsabsteigen, da die erste Mannschaft der Kieler von der Regionalliga in die Oberliga abstieg.

Die Aufsteiger waren der SV Lurup aus der Hamburg-Liga, die zweite Mannschaft des VfB Lübeck aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der VfB Oldenburg und der TuS Heeslingen aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga. Dem Meister der Verbandsliga Bremen, Bremer SV, wurde die Lizenz für die Oberliga aus wirtschaftlichen Gründen verwehrt, ebenso dem Vizemeister OSC Bremerhaven. Aus der Regionalliga Nord stieg – neben Holstein Kiel – auch der SV Wilhelmshaven ab.

Der Torschützenkönig wurde Stefan Hauk von der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig mit 24 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nord 2006/07 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord 2006/07 bei weltfussball.de

2006
Fußballsaison 2006/07